

Sigle
 S-adenosil metionina – molecola chiave nel metabolismo
 Scuola dell'arte della medaglia – scuola fondata nel 1907 all'interno della Zecca italiana per formare giovani nelle arti dell'incisione e della modellazione
 Sindrome da aspirazione di meconio – patologia neonatale
 Surface-to-Air-Missile – tipo di missili
 Squadre d'azione Mussolini – movimento clandestino neofascista nato dopo la Liberazione e un omonimo gruppo terroristo degli Anni di piombo
 Monostrato auto-assemblato – una classe di rivestimenti superficiali
 Standard Anthropometric Model – manichino per la misurazione della SAR di campi elettromagnetici

Aziende 
 Società aerea mediterranea – compagnia aerea italiana che operò nella prima parte del XX secolo
 Società Automobili e Motori – industria automobilistica di Legnano produttiva dal 1922 al 1928

Codici
 SAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Salamo (Papua Nuova Guinea)
 sam – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua aramaica samaritana

Informatica
 Secure access module – modulo utilizzato per la crittografia delle smart card
 Sequential Access Memory – tipo di memoria informatica
 Security Account Manager – il database in cui vengono conservati i riferimenti agli utenti dei sistemi operativi Microsoft da Windows NT in poi.
 Microsoft Sam – un programma di lettura vocale creato per i sistemi operativi Windows
 SCSI Architecture Model – set di comandi per i dispositivi SCSI
 Symantec Antivirus for Macintosh – programma antivirus del 1989-1998

Personaggi 
 Sam – personaggio del manga ed anime One Piece
 Sam – personaggio della serie animata A tutto reality
 Sam il cane pastore – personaggio dei Looney Tunes
 Sam – personaggio delle serie televisive iCarly e Sam & Cat
 Sam – personaggio de Il Signore degli Anelli
 Sam il pompiere – serie d'animazione britannica

Persone 
 Guy Van Sam (1935) – ex calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Lloyd Sam (1984) – calciatore inglese, naturalizzato ghanese
 Michael Sam (1990) – ex giocatore di football americano statunitense
 Orhan Şam (1986) – calciatore turco
 Sheri Sam (1974) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Sidney Sam (1988) – calciatore tedesco, di origini nigeriane
 Sinan Şamil Sam (1974-2015) – pugile turco
 Yaw Sam (1945) – ex calciatore ghanese

Televisione
 Sam – serie televisiva britannica trasmessa dal 1973 al 1975
 Sam – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1978
 Sam – film TV francese trasmesso nel 1999
 Sam – serie televisiva francese del 2016

Altro 
 Sam – nome proprio di persona
 Sam – film western del 1967
 Sam – Arrondissement del Benin nel dipartimento di Alibori